Харди Крюгер (, настоящее имя — Франц Эберхард Август Крюгер; 12 апреля 1928, Берлин — 19 января 2022, Калифорния, США) — немецкий актёр и писатель, номинант на премию «Золотой глобус».

Один из двух немецких артистов в истории (первая — Марлен Дитрих), награждённых орденом Почётного легиона. Автор 16 книг: романов, рассказов, автобиографических очерков, историй о своих кругосветных путешествиях и мемуаров.

Завершил полувековую актёрскую карьеру в конце 1980-х годов, в последние годы с семьёй проживал в США и Германии. Наиболее известен по участию в фильмах «Полёт Феникса», «Красная палатка», «Барри Линдон», «Мост слишком далеко» и «Дикие гуси».

Биография 
Родился 12 апреля 1928 года в Берлине в семье инженера Макса Крюгера и учительницы Сары Крюгер.

В 15 лет впервые появился на экране, сыграв эпизодическую роль в фильме «Молодые орлы». В 1944 году был призван на фронт. В марте 1945 года попал в 38-ю пехотную дивизию СС «Нибелунги», в составе которой был пленён американскими солдатами.

После окончания войны Крюгера часто приглашали на роли немецких солдат, что было вызвано характерной внешностью актёра (светлые волосы, голубые глаза).

Роль знаменитого лётчика-истребителя Франца фон Верру в британском фильме «Тот, кто сбежал» (1957) принесла ему известность за пределами Западной Германии. 

В 1966 году он был номинирован на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Генриха Дорфмана в фильме «Полёт Феникса».

Умер 19 января 2022 года в Палм-Спрингс.

Личная жизнь 
Харди Крюгер был трижды женат:
 на Ренате Денсов (с 1950 по 1964, есть дочь Кристиана)
 на Франческе Марацци (с 1965 по 1977, есть дочь Малайка и сын Харди-мл.)
 на фотографе Аните Парк (девичья фамилия неизвестна, с 1978)
В 1960-х—1970-х годах с семьёй жил на ферме на подножии горы Килиманджаро.

Поддерживал тёплые дружеские отношения с Шоном Коннери и Клаудией Кардинале и . Лучшим другом Крюгера всю свою жизнь был актёр . 

В последние годы жизни поочерёдно проживал с супругой в Калифорнии и в Германии.

Фильмография

Награды 
 1983 — Deutscher Filmpreis
 1986 — Золотая камера
 2001 — почётная премия Bavarian Film Awards
 2001 — Орден Почётного легиона
 2008 — почётная премия Бэмби
 2009 — Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия»

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 

Киноактёры Германии
Военнопленные Германии